Irja steht für:
 Irja (Nepal), Ort in Kotjahari, Distrikt Rukum, Nepal
 Irja (Fluss), Fluss im Autonomen Kreis der Chanten und Mansen/Jugra, Ural, Russland

 Irja (Vorname)